Sochijew ist der Familienname folgender Personen:

 Sajurbek Sochijew (* 1986), usbekischer Ringer ossetischer Abstammung
 Tugan Taimurasowitsch Sochijew (* 1977), russischer Dirigent (Ossetien)
 Artur Maratowitsch Sochijew (* 2002), russischer Fußballspieler